

Jogos e filmes
 Hitman (série) — série de videojogos 
Hitman (filme) — filme baseado na série de videojogos Hitman

Música
 Uzi Hitman — cantor, compositor e escritor de lírica israelense na língua hebraica

Personagens
 Agente 47 — o personagem principal da série de jogos Hitman
 Hitman (DC Comics) — personagem da editora americana DC Comics

Ver também

Assassino de aluguel — correspondente em português para o termo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de personagens